Aleksander Krywult (1845–1903) – polski kolekcjoner, mecenas sztuki, właściciel i kierownik salonów sztuki w Warszawie i Krakowie.
 Jacek Krywult (ur. 1941) – polski polityk, samorządowiec, prezydent Bielska-Białej (1981–1982 i 2002–2018).
 Walerian Krywult (1861–1939) – polski nauczyciel.